

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Edmond de Favières, (1755-1837), dramaturge et homme politique français ;
 Guy Favières, (1876-1963), acteur français ;
 Maurice Favières, (1922-2016), animateur de radio et de télévision français ;

Toponyme 
 Favières, commune française d'Eure-et-Loir
 Favières, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Favières, commune française de Seine-et-Marne
 Favières, commune française de la Somme
 Favieres, ancienne commune française de l'Essonne
 Favières, ancienne commune française du Calvados

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France